Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio della Lettonia dal 1922 a oggi.

Partite dal 1922 al 1940

Partite dal 1992 ad oggi

Voci correlate
Nazionale di calcio della Lettonia

Collegamenti esterni

Nazionali di calcio della Lettonia
Lettonia